Jméno a příjmení Jaroslav Šmíd má více známých nositelů:

 Jaroslav Šmíd (atlet) (1934–2021) – český atlet
 Jaroslav Šmíd (volejbalista) (* 1955) – český volejbalista, olympionik
 Jaroslav Šmíd (herec) (1970–2017) – český herec

Související články 
 Šmíd